Friedrich de Leuw ist der Name folgender Personen:

* Friedrich August de Leuw (1817–1888), deutscher Landschafts- und Vedutenmaler der Düsseldorfer Schule
 Friedrich Hermann de Leuw (1792–1861), deutscher Augenarzt